La saison 1977-1978 de 1. Bundesliga était la quinzième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Borussia Mönchengladbach a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Cinq places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la sixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1977-1978.

C'est le FC Cologne qui a été sacré champion d'Allemagne pour la troisième fois.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison 

Avant la dernière journée, le 29 avril, le FC Cologne et le Borussia Mönchengladbach sont à égalité de points et ne sont séparés que par la différence de buts (+40 pour les premiers, +30 pour les seconds).
Pour remporter le titre, en cas de victoire de Cologne contre le FC St Pauli, dernier au classement, Mönchengladbach doit gagner par 10 buts d'écart contre le Borussia Dortmund plus l'écart de Cologne contre Sankt Pauli.
Malheureusement pour eux, Cologne gagnera 5-0 tandis que Mönchengladbach ne gagnera "que" 12-0, et échouera pour 3 buts à la différence de buts (+42 contre +45).
Ce score de 12-0 reste à ce jour le record de la plus large victoire dans le championnat d'Allemagne. Pendant ce match, Jupp Heynckes marqua 5 buts.
Le lendemain de ce match, l'entraineur de Dortmund, Otto Rehhagel, fut limogé.

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe des clubs champions 1978-1979.

Le vainqueur de la DFB-Pokal ayant été sacré champion, la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1978-1979 est revenue au finaliste de la coupe.

Les quatre places en Coupe UEFA 1978-1979 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième, au quatrième et au sixième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

Classement 

Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 
  Allemagne RSSSF
   Site officiel

1977-1978
Allemagne 1977-1978
Championnat Allemagne Football 1977-1978 D1
Allemagne